Papola puede referirse a:
El nombre común de la planta Cardaria draba.
El nombre común de la planta Papaver somniferum.
El nombre común de la planta '''''Papaver rhoeas.